STB – skrót nazwy Set-top box, urządzenie elektroniczne.
 StB – skrót nazwy Státní bezpečnost, policja polityczna w komunistycznej Czechosłowacji
 STB – (niem. ) temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa; urządzenie przerywające awaryjnie pracę działanie grzewczego, po przekroczeniu bezpiecznej temperatury pracy.
 STB – ukraińska stacja telewizyjna